Яка Блажич (; родился 30 июня 1990 года в Есенице) — словенский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Бахчешехир Колежи».

Профессиональная карьера

Клубная карьера 
Блажич начал свою карьеру в словенском клубе «Триглав» из города Крань. С 2009 по 2011 год он играл за «Слован».

В июле 2011 года Блажич подписал трёхлетний контракт с «Олимпией» из Любляны.

18 июня 2013 года Блажич подписал трёхлетний контракт с сербским клубом «Црвена звезда». 14 сентября 2015 года Блажич разорвал отношения с клубом.

На следующий день, 15 сентября 2015 года, Блажич подписал трёхлетний контракт с испанским клубом «Баскония».

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Словении Блажич принимал участие на чемпионате Европы 2013 года, чемпионате мира 2014 года и на чемпионате Европы 2015 года. Завоевал золотую медаль на чемпионате Европы 2017 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Яка Блажич на сайте acb.com 
 Яка Блажич  на сайте draftexpress.com

Баскетболисты Словении
Игроки БК «Слован»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Андорра»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Цедевита-Олимпия»
Игроки БК «Бахчешехир Колежи»
Игроки сборной Словении по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по баскетболу